Nabucco se poate referi la

 Nabucco (operă), operă compusă de Giuseppe Verdi
 Nabucco (personaj de operă), unul din personajele principale ale operei omonime compusă de Giuseppe Verdi
 Nabucco (gazoduct), proiectul unui gazoduct care ar urma să furnizeze gaz natural din Azerbaidjan, Iran, Turkmenistan și Kazahstan către diferite țări din Europa.

Nume proprii